Staveley kan syfta på: 

 Staveley, Cumbria
 Staveley, Derbyshire
 Staveley, North Yorkshire
 Staveley-in-Cartmel, Cumbria
 Nether Staveley, Cumbria
 Over Staveley, Cumbria